
Molekulska formula -{C5H8N2O5}- se može odnositi na:

 Karbamoil aspartinska kiselina
 Oksalildiaminopropionska kiselina